Poggio Imperiale – comune della provincia di Foggia
Poggio Imperiale – collina a sud della città di Firenze, su cui sorge la villa medicea di Poggio Imperiale
Fortezza di Poggio Imperiale – castello presso Poggibonsi costruito da Giuliano da Sangallo per ordine di Lorenzo il Magnifico